Plavac (kamen), vrsta stijene
 Plavac mali, autohtona sorta grožđa u Hrvatskoj
 Plavci (leptiri), porodica malih danjih leptira
 Krkovin plavac, leptir iz porodice plavaca